Włocławek Brzezie – przystanek osobowy
 Włocławek Brzezie – stacja techniczna